Plan local peut faire référence à :

 Plan local, autre nom donné à la Feuille locale, une région de l'Univers dont la Voie lactée et le reste du Groupe local font partie ;

 Plan local de déplacements ;
 Plan local d'urbanisme
 dont Plan local d'urbanisme de Paris ;
 Programme local de l'habitat ;
 Plan local pour l'insertion et l'emploi.